Rhenania (die latinisierte Bezeichnung für das Rheinland oder das Rheinische in einem weiteren Sinne) ist der Name oder Namensteil folgender Unternehmen, Produkte oder Organisationen:

 Rhenania (Studentenverbindung), Studentenverbindungen in zahlreichen Städten
 Rhenania Buchversand, Koblenz
 Rhenania Alt, ein obergäriges Altbier aus der Krombacher Brauerei, Kreuztal
 Brauerei Rhenania in Krefeld, wurde von Krombacher Brauerei übernommen
 Rhenania-Ossag Mineralölwerke AG, die Vorläufergesellschaft der Shell in Deutschland
 Rhenania Schiffahrts- und Speditions-Gesellschaft, ehemaliges Schifffahrts- und Speditionsunternehmen mit Sitz in Mannheim. Heute als Rhenania Wincanton Tochterfirma von Wincanton
 Chemische Fabrik Rhenania (1852 als Hasenclever & Co. gegründet, 1928 Übergang in die Kali Chemie AG)
 Rhenania Motorenfabrik, kurz Rhemag
 Kabelwerk Rhenania GmbH, Aachen (Tochterunternehmen des Kabelwerkes Eupen)
 Kunsthaus Rhenania, Kunst- und Kulturzentrum in Köln
 Rhenania Würselen, ein Fußballverein aus Würselen